Kühlwetter ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kühlwetter (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Eduard Kühlwetter (1813–1897), deutscher Politiker und Eisenbahnmanager

 Hans-Jürgen Kühlwetter (1934–2017), Direktor der Forschungsstelle für deutsches und internationales Eisenbahnrecht in Köln